El Cantó de Cognac-Nord és un cantó francès del departament del Charente, situat al districte de Cognac. Té sis municipis i part del de Cognac.

Municipis 
 Bréville
 Boutiers-Saint-Trojan
 Cherves-Richemont
 Cognac 
 Mesnac
 Saint-Brice
 Saint-Sulpice-de-Cognac

Història 

Cognac-Nord